Лос-Чилес () — кантон в провинции Алахуэла Коста-Рики.

География 
Находится на севере провинции, граничит на севере с Никарагуа. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 4 округа:

 Лос-Чилес
 Каньо Негро
 Эль-Ампаро
 Сан-Хорхе

Примечания 

Кантоны провинции Алахуэла